Маунт Зајон има више значења:
 Маунт Зајон (Џорџија)
 Маунт Зајон (Илиноис)